Иван Георгиев Андреев е български актьор и художник .

Биография 

Роден на 19 ноември 1954 година. През 1976 г. завършва висше образование във Воронежкия селскостопански институт в СССР.

Телевизионен театър 
 „Престолът“ (1975) (Иван Вазов)

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Иван Андреев в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български художници